Sont qualifiés d'allodrome des groupements cliniques hétérogènes dont les manifestations appartiennent aux organes les plus différents mais qui sont toutes le résultat d'un même trouble fonctionnel unique, toutes la même origine factorielle probablement génétique.

Exemple 
                                                                                                          
      
Les manifestations suivantes :  
 dermite allergique
 urticaire
 asthme
 migraine      
peuvent coexister ou  alterner chez un même sujet ou dans une lignée familiale. Ce qui est héréditaire c'est la tendance à une sensibilisation, l'atopie.

Sémiologie médicale